Hessville bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Hessville (Indiana)
 Hessville (New York)
 Hessville (Ohio)